Steccherinum — рід грибів родини Meruliaceae. Назва вперше опублікована 1821 року.

Будова 
Види роду Steccherinum мають однорічні плодові тіла від шапкоподібних до плоско-розпростертих чи повністю розпростертих, що поєднані в групи, з гіменофором у вигляді частих конічних неопушених колючок. Поверхня шапки повстяна, консистенція жорстка, пергаментододібна. Ростуть ці гриби на стовбурах сушняку та на сухих гілках листяних, рідше — хвойних порід.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Steccherinum відносять 91 офіційно визнаних видів:

Галерея

Примітки

Джерела 
 Gray, S.F. 1821. A natural arrangement of British plants. 1:1-824 — P.651

Роди грибів
Агарикоміцети
1821 у науці